«Спу́тник и Погро́м» — общественно-политическое интернет-издание русской националистической направленности, созданное публицистом Егором Просвирниным.

История 
По словам Егора Просвирнина, название издания родилось из шутки и является синтезом распространённых русизмов (русских слов, вошедших без перевода во многие языки мира «и ставших частью общечеловеческого смыслового поля») — спутника и погрома. «Спутник и Погром» был запущен в 2012 году как сообщество в российской социальной сети «ВКонтакте», позже был создан отдельный сайт. От аналогичных ресурсов он отличался современным дизайном; основной продукт «Спутника» — длинные тексты об исторических событиях и межэтнических конфликтах. Целью издания провозглашено превращение России в национальное государство русского народа, переход к европейским стандартам и базовым принципам, среди которых называется демократия, равенство всех перед законом, разделение властей и принцип «государство для русских, а не русские для государства». С октября 2013 года «Спутник и Погром» работал по модели платной подписки, число подписчиков издание не раскрывало.

В ноябре 2013 года депутат Госдумы Михаил Маркелов попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить сайт на экстремизм. С такой же просьбой обращался и секретарь Общественной палаты Евгений Велихов.

Всероссийскую известность «Спутник и Погром» получил 19 мая 2013 года, когда сайт и лично Просвирнин были отрекламированы телеканалом НТВ в передаче «Центральное телевидение» — телеканал НТВ охарактеризовал позицию «Спутника и погрома» как «национализм с человеческим лицом». А 17 февраля 2014 года телеканал «Россия-1» показал интервью Просвирнина (в составе фильма Константина Сёмина «Биохимия предательства»).

В феврале 2014 года ресурс обвинил Первый канал и ведущую воскресного «Времени» Ираду Зейналову в плагиате: в выпуске от 9 февраля журналистка процитировала текст «Спутника и погрома» про открытие Олимпиады в Сочи: говоря про театрализованное представление на церемонии открытия, Зейналова повторила отдельные выражения из текста, а в некоторых местах процитировала целые фразы. Позднее ведущая принесла извинения за цитирование статьи главному редактору Егору Просвирнину на своей странице в Facebook.

Позже в 2014 г. издание поддержало присоединение Крыма к России и республики Донбасса. По заявлениям редакции, сотни читателей сайта уехали воевать на восток Украины, кроме того, по утверждению Егора Просвирнина, с помощью краудфандинга издание собрало деньги на БТР для ополчения Донбасса. Весной 2014 года с сайтом сотрудничал журналист Олег Кашин.

Блокировка и закрытие сайта 
17 сентября 2015 года, в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту размещения статьи на «Спутнике и Погроме», был проведён обыск в квартире Егора Просвирнина, однако доказать его связь с сайтом следователям не удалось. Сам Просвирнин свою причастность к ресурсу отрицает, называя себя «простым разнорабочим».

23 января 2017 года Министерство информации Республики Беларусь издало приказ о блокировке сайта «Спутник и Погром» на основании решения суда Центрального района Минска, признавшего материалы сайта экстремистскими.

В марте 2017 сайт привлёк внимание балтийской прессы и некоторых высокопоставленных лиц (среди которых — Александр Вершбоу и Тоомас Хендрик Ильвес) после публикации статьи «Как нам реорганизовать Прибалтику».

9 октября 2018 года издание объявило о своём закрытии, сообщив о наличии планов по созданию нового проекта. Олег Кашин связывал закрытие проекта с «исчезновением запроса на антипутинский русский национализм».

27 декабря 2021 года основатель сайта Егор Просвирнин погиб, выпав из окна многоэтажного дома в Москве.

Блокировка сайта по решению Генпрокуратуры 

6 июля 2017 года Генеральная прокуратура РФ сообщила о выявлении «информационных ресурсов националистического толка», в числе которых оказался «Спутник и Погром», не указав при этом, какие именно публикации нарушают законодательство. После публикации сообщения Роскомнадзора, на сайте «Спутника и Погрома» появилось заявление о продолжении работы по новому адресу. Блокировка ресурса вызвала сожаление у лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

27 февраля 2022 года Антон Красовский в личном Telegram-канале призвал Роскомнадзор снять блокировку с сайта «Спутник и Погром», которая осталась без внимания ведомства.

Примечания

Ссылки 
 Republic.ru. «Спутник и погром»: Егор нашего времени и главный антифашистский сайт
 Republic.ru. Прощание со «Спутником и Погромом». Как исчез запрос на антипутинский русский национализм
 The Village. «Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным

Образовательные сайты
Политические сайты
Сайты на русском языке
Русский национализм
Вооружённый конфликт на востоке Украины
Интернет-цензура в России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании